Лановцы — топоним:

Украина 

 Тернопольская область
 Лановцы — село,  Борщёвский район
 Лановцы — город,  Лановецкий район